Сент-Юрсісс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Сент-Юрсісс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн